Oildale – singiel zespołu Korn
 Oildale – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern